Nederlandse personen
in chronologische volgorde op geboortejaar
 Albert Kikkert (1761-1819), marine-officier en gouverneur te Curaçao
 Jan Elias Kikkert (1843-1925), lithograaf en kunstschilder
 Pieter Kikkert (agent-generaal) (1892-1942), bestuurder in Suriname
 Pieter Kikkert (burgemeester) (1897-1967), burgemeester van Koedijk, Beemster en Purmerend
 Henk Kikkert (1912-1988), Nederlands politicus
 Jan Kikkert (1930-2017), onderwijzer en auteur

Zie ook
 Kickert